Gallito puede referirse a:

 Diminutivo de gallo;

Apodo 
 José Gómez "Gallito/Joselito" (1895–1920), torero español;
 Rafael Ortega Gómez "Gallito" (1917–1989), torero español - alternativa en 1940;

Miscelánea 
 Juego del gallito, nombre en Chile de pulsear, pulso;
 Tillandsia excelsa, nombre común de esta planta en Honduras;
 Alectrurus tricolor, nombre común de esta ave en Argentina.

Enlaces externos